Петряева — русская фамилия. Женская производная от мужской фамилии Петряев:
 Петряева, Анна Тимофеевна (1894—1991) — врач, преподаватель Смоленского медицинского института.
 Петряева, Ирина Юрьевна (1974) — российская футболистка, регбистка.

См. также 
 Петряев.